TV peut faire référence à :
 télévision ;
 selon la liste des abréviations en médecine :
 tachycardie ventriculaire,
 toucher vaginal ;
 Troisième voie, un parti politique français.

TV est un symbole, qui signifie téravolt, unité de mesure de force électromotrice.

TV est un code, qui signifie :
  ;
 Tuvalu :
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays),
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 .

Tv peut faire référence à la température de transition vitreuse (Tg en anglais).

.tv est un code qui signifie Tuvalu selon la liste des Internet TLD (top-level domain) (a vendu ses droits en 1999 pour les sites ayant trait à la télévision) (.tv est le nom de domaine de premier niveau sur Internet réservé aux Tuvalu).

Abréviation
Code
Sigle de 2 caractères
